Налётов — русская фамилия.

Известные носители 
 Налётов, Андрей Васильевич (род. 1995) — российский футболист.
 Налётов, Игорь Зиновьевич (1941—2010) — советский (российский) философ, доктор философских наук, профессор.
 Налётов, Иннокентий Иннокентьевич (1944—2022) — советский и российский военачальник, адмирал.
 
 Налётова, Екатерина Васильевна (1787—1869) — русская и украинская актриса.